Пунта Пријета има више значења:

 Пунта Пријета (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Пријета (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Пријета (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику